TSP má více významů:
 Travelling Salesman Problem – Problém obchodního cestujícího, tedy hledání nejkratší cesty všemi body na mapě.
 Test studijních předpokladů
 Team software process
 Trust service provider – Poskytovatel služeb vytvářejících důvěru